Испания — государство на крайнем юго-западе Европы, занимающее бо́льшую часть Пиренейского полуострова, Балеарские острова в Средиземном море, Канарские острова в Атлантическом океане.

Испания — мост между двумя частями света — Европой и Африкой — и барьер, разделяющий Средиземное море и Атлантический океан.

Испания граничит на западе с Португалией (длина границы 1214 км), на севере — с Францией (623 км) и Андоррой (63,7 км), на юге — с Гибралтаром (1,2 км), в Северной Африке (Сеута и Мелилья) — с Марокко
(15,9км). Испания омывается на востоке и юге Средиземным морем, на западе — Атлантическим океаном, на севере — Бискайским заливом (Кантабрийским морем). Расстояние всего лишь в 14 км (ширина Гибралтарского пролива) отделяет Испанию от Африки.

Испании принадлежат Балеарские и Канарские острова, а также 4 суверенные территории Испании в Северной Африке и территории бывшего Испанского Марокко с городами Сеута и Мелилья. У Испании есть давний территориальный спор с Великобританией по вопросу Гибралтара (с 1713 года Гибралтаром по Утрехтскому миру владеет Великобритания).

Общая протяжённость сухопутной границы 1917,8 км, длина береговой линии — 4964 км. Общая площадь Испании составляет 504 782 км² (в Европе 504 750 км²), а площадь суши — 499 542 км². Это четвёртое по величине европейское государство после России, Украины и Франции.

Крайняя северная точка континентальной Испании — мыс Эстака-де-Барес, Галисия; южная — мыс Марроки (Тарифа), Андалусия; западная — мыс Туриньян, Галисия; восточная — мыс Креус, Каталония.

Климат 

Рекордные температуры в некоторых городах:

См. также 
 Список птиц Испании
 Полезные ископаемые Испании